Marcel Sabitzer (ur. 17 marca 1994 w Grazu) – austriacki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Manchester United, do którego wypożyczony jest z Bayernu Monachium. Reprezentant Austrii. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016 i 2021.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską rozpoczynał w klubie Admira Wacker Mödling. Występował w tym klubie do końca rundy jesiennej sezonu 2012/2013. Zimą 2013 przeniósł się do Rapidu Wiedeń. W 2014 został zawodnikiem RB Leipzig, z którego został wypożyczony do Red Bull Salzburg.

30 sierpnia 2021 został piłkarzem Bayernu Monachium. 

31 stycznia 2023 został wypożyczony do Manchesteru United.  W nowym klubie zadebiutował cztery dni później w wygranym 2:1 meczu przeciwko Crystal Palace, zmieniając w 81 minucie spotkania Antony'ego.

Statystyki klubowe 
 (aktualne na 16 marca 2023)

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Austrii zadebiutował 5 czerwca 2012 w towarzyskim meczu przeciwko Rumunii. Na boisku pojawił się w 65. minucie meczu.

Sukcesy

Red Bull Salzburg 
 Mistrzostwo Austrii: 2014/2015
 Puchar Austrii: 2014/2015

Bayern Monachium 
 Mistrzostwo Niemiec: 2021/2022
 Superpuchar Niemiec: 2022

Manchester United 
 Puchar Ligi: 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Austrii w piłce nożnej
Piłkarze Admiry Wacker Mödling
Piłkarze Rapidu Wiedeń
Piłkarze RB Leipzig
Piłkarze Red Bull Salzburg
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze Manchesteru United
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Ludzie urodzeni w Grazu
Urodzeni w 1994